Hiriyanfushi est un nom propre qui peut désigner :
 Hiriyanfushi, une île de la subdivision de Dhaalu aux Maldives ;
 Hiriyanfushi, une île de la subdivision de Thaa aux Maldives.